Portland Island ist der Name folgender Inseln:

 Portland Island (Neuseeland), Insel in Neuseeland
 Portland Island (Kanada), Insel in British Columbia, Kanada

Siehe auch:
 Isle of Portland, Insel im Ärmelkanal